Hockey League 2015-2016 (dames)
Hockey League 2015-2016 (heren)